Get Some — дебютный студийный альбом американской хэви-метал-группы Snot. Был выпущен в 1997 году. Это единственный альбом группы, в записи которого принимал участие вокалист Линн Стрейт, который погиб в автомобильной аварии в декабре 1998 года.

Выпуск и критика 
Альбом был выпущен 27 мая 1997 года, ровно через два года после сформирования Snot 27 мая 1995 года. Гитарист Сонни Мэйо позже вспоминал, что у собаки, изображенной на обложке, также был выводок щенков в день выхода альбома.

Австралийское издание Tone Deaf в 2015 году сообщило, что «когда Snot выпустили свой дебютный альбом Get Some в 1997 году, он был объявлен одним из самых мелодичных и насыщенных грувом жертвоприношений ню-метал-сцены. Полный массивных панк-риффов и убийственных тяжёлых фанковых грувов, альбом сразу же получил одобрение критиков и принёс группе легион фанатов, в процессе помогая разжечь огонь основания нового музыкального движения, которое должно было охватить весь мир».

В 2022 году Revolver включил Get Some в список «5 одноальбомных чудес» и назвал музыку смесью «фанк-рока в стиле Red Hot Chili Peppers со стремительными хардкор-трэш-звуками и неистовым Bizkit-овским рэп-металом».

Список композиций 
 «Snot» — 3:23
 «Stoopid» — 3:53
 «Joy Ride» — 2:26
 «The Box» — 3:25
 «Snooze Button» — 4:17
 «313» — 2:25
 «Get Some» — 4:56
 «Deadfall» — 2:19
 «I Jus' Lie» — 3:34
 «Get Some O' Deez» — 0:58
 «Unplugged» — 4:11
 «Tecato» — 4:30
 «Mr. Brett» (feat. Тео Коган) — 2:13
 «Get Some Keez» — 2:46
 «My Balls» — 2:58

Участники записи 
 Майк Долинг — гитара
 Джон Фанесток — бас-гитара
 Джейми Миллер — ударные
 Линн Стрейт — вокал
 Сонни Майо — гитара
 T-Ray — продюсер
 Дэйв Фортман — гитара («Deadfall»)
 Гленн Нельсон — банджо («Deadfall»)

Примечания 

Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы ню-метала
Альбомы фанк-метала
Альбомы хардкор-панка
Альбомы Geffen Records